Napier compare come cognome e toponimo

Geografia 
 Napier – città e autorità territoriale della Nuova Zelanda, nella regione della Baia di Hawke
 Napier – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, nella contea di Braxton, Virginia Occidentale
 Napier – township degli Stati Uniti d'America, nella contea di Bedford, Pennsylvania
 Napier – cittadina del Sudafrica, nella provincia del Capo Occidentale
 Napier Field – comune degli Stati Uniti d'America nella contea di Dale, Alabama
 Napier Peak – picco roccioso antartico della Penisola Hurd nelle Isole Shetland Meridionali

Persone 
 Alan Napier, nato Alan W. Napier-Clavering (1903-1988) – attore inglese
 Alex Napier (1947) – batterista e bassista britannico
 Archibald Napier, I Lord Napier (1576-1645) – politico scozzese
 Charles Napier (1936-2011) – attore e produttore cinematografico statunitense
 Charles Napier Hemy (1841-1917) – pittore inglese
 Charles Napier Sturt (1795-1869) – esploratore australiano
 Charles James Napier (1782-1853) – generale dell'Impero britannico
 Charles John Napier (1786-1860) – ammiraglio britannico
 Charles Napier Hemy (1841-1917) - pittore inglese
 Francis Napier, X lord Napier, I barone Ettrick (1819-1898) – politico, diplomatico e nobile britannico
 Frederic John Napier Thesiger, I visconte di Chelmsford (1868-1933) – politico britannico
 George Thomas Napier (1784-1855) – generale britannico.
 James Napier, propr. James William Robertson Napier (1982) – attore e cantante neozelandese
 John Napier, noto come Giovanni Nepero o, più spesso, come Nepero (1550-1617) – matematico, astronomo e fisico scozzese
 John Napier (1944) - scenografo e costumista britannico
 John Napier Turner (1929) – politico canadese
 Mark Napier (1957) - allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Richard Napier Luce, barone Luce (1936) – politico inglese
 Robert Napier, I barone Napier di Magdala (1810-1890) – militare inglese
 Shabazz Bozie Napier (1991) – cestista statunitense con cittadinanza portoricana
 Susan J. Napier (1955) – docente statunitense
 Thomas Lethbridge Napier Morland (1865-1925) – generale britannico
 Wilfrid Fox Napier (1941) – cardinale e arcivescovo cattolico sudafricano
 William Ewart Napier (1881-1952) – scacchista statunitense di origine inglese
 William Francis Patrick Napier (1785-1860) – generale e storico britannico di origine irlandese

Altro 
 7096 Napier – asteroide areosecante del sistema solare
 Napier & Son – azienda automobilistica ed aeronautica britannica
 Napier-Campbell Blue Bird – vettura da record
 Napier City Rovers – società di calcio neozelandese
 Napier Cub – motore aeronautico sperimentale
 Napier Deltic – motore a cilindri contrapposti
 Napier Eland – motore aeronautico a turbina
 Napier Gazelle, poi Rolls-Royce Gazelle – motore aeronautico turboalbero
 Napier Lion – motore aeronautico a 12 cilindri
 Napier-Railton – auto da corsa con motore per aerei costruita nel 1933
 Napier Rapier – motore aeronautico 16 cilindri
 Napier Sabre – motore a pistoni
 Università Napier – università scozzese di Edimburgo, nel Regno Unito

Pagine correlate 
 Mark Napier